Beschlag bedeutet:

 metallisches Verbindungs- oder Bedienelement von Möbeln und Bauteilen, siehe Beschlag
 metallisches Verbindungselement von Bucheinbänden, siehe Buchbeschlag
 metallisches Ornament auf Uniformen, siehe Beschläge (Uniform)
 Hufbeschlag, Schutzanbringung bei bestimmten Huftieren
 Schicht aus kondensierter Flüssigkeit, siehe Niederschlag oder Taupunkt

Siehe auch:
 Beschlagen
 Beschlagmarke
 Beschlagnahme
 Beschlagwerk
 Baubeschlag-Taschenbuch
 Schlag
 Tricouni-Beschlag